Иван Геннадьевич Щеглов (род.16 января 1983 года) — российский хоккеист с мячом, защитник Московского клуба Динамо.

Биография 
Воспитанник хоккейной школы г. Красноярска. 
Первый сезон в высшем дивизионе провёл в составе братского Металлурга в 2001/02 году. 
За Енисей выступал в сезонах с 2003/2004 по 2012/2013(кубок России). 
Чемпионат России 2012/13 провёл в составе «Саяны-Хакасия». 
Далее провёл по одному сезону в Воднике (2014/15) и Динамо-Казани (2015/16). 
С сезона 2016/17 по 2020/21 выступал в команде Динамо (Москва). 

1 мяч забил в 13 игре, 22 февраля 2002 года в ворота команды Зоркий в домашней игре на 49 минуте с передачи Ивана Козлова, Металлург победил 5:1. 
50 мяч забил в 292 игре, 19 января 2013 года в ворота СКА-Нефтяника в домашней игре на 9 минуте с передачи Алексея Чижова, Саяны-Хакасия свёл матч вничью 6:6. 
100 мяч забил в 461 игре, 13 января 2019 года в ворота Мурмана в домашней игре на 61 минуте с 12 метрового, Динамо М победило 5:2.

Достижения 
 Чемпион России (1) - 2020. 
 Серебряный призёр чемпионата России (2) - 2019, 2021. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (4) - 2010, 2012, 2014, 2016. 
 Обладатель кубка России (3) - 2013, 2019, 2020. 
 Финалист кубка России (4) - 2004, 2008, 2009, 2018. 
 Финалист Суперкубка России (4) - 2013/14, 2018/19, 2019/20, 2020/21. 
 Обладатель кубка Мира (1) - 2011. 
 Финалист кубка Мира (1) - 2013. 
 Обладатель кубка Чемпионов (1) - 2015. 
 Обладатель кубка Катринехольма (1) - 2003. 
 Обладатель Entos cup (1) - 2004. 
 Третий призер чемпионата мира среди юниоров (1) - 2002.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2021/2022 забивал мячи в ворота 21 команды 

  1.Ак Барс-Динамо    = 13 мячей 11-13.Саяны          = 5
  2.Волга             = 12       11-13.Енисей         = 5
  3.Водник            = 11       14-15.Металлург Бр   = 4
  4.Старт             = 10       14-15.СКА-Свердловск = 4
  5.СКА-Нефтяник      =  9       16.Маяк              = 3
  6-7.Кузбасс         =  8       17-19.СКА-Забайкалец = 2
  6-7.Родина          =  8       17-19.Динамо М       = 2
  8.Уральский трубник =  7       17-19.Строитель      = 2
  9-10.Сибсельмаш     =  6       20-21.ХК Боровичи    = 1
  9-10.Байкал-Энергия =  6       20-21.Мурман         = 1
 11-13.Зоркий         =  5

На начало сезона 2021/2022 количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал в 96 играх
по 2 мяча забивал в 14 играх

Свои 124 мячей забросил в 110 играх, в 432 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Профиль на сайте ХК Динамо М
  на сайте dynamo-bandy
  на сайте футбол-хоккей НН
  на сайте Енисей

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «Металлург» Братск
Игроки КХМ «Саяны»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Водник»
Игроки КХМ «Динамо» Москва